Leisenring ist der Familienname folgender Personen:

 Brady Leisenring (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Leisenring (1853–1901), US-amerikanischer Politiker